113-я стрелковая дивизия:
 113-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1939 году.
 113-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1941 году.